Leszek Lipka (brydżysta)
 Leszek Lipka (piłkarz)